El Gran Premi d'Estíria de motociclisme de 2020 (oficialment anomenat BMW M Grand Prix of Styria) va ser la sisena prova del Campionat del Món de motociclisme de 2020. Va tenir lloc al Red Bull Ring, a Spielberg, Àustria, del 21 al 23 d'agost del 2020.

Resultats

MotoGP

Referències 

2020